Gambir steht für:

 Gambir, ein Farb- und Gerbstoff
 Gambir (Jakarta), ein indonesischer Distrikt vom Regierungsbezirk Zentral-Jakarta

Gambir ist der Familienname folgender Personen:

 Schahina Gambir (* 1991), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)